Ибибио:
 Ибибио — народ, обитающий на юго-востоке Нигерии.
 Ибибио — язык народа ибибио